Вороно́кское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в юго-западной части Стародубского района Брянской области. Административный центр — село Воронок.

Территория сельского поселения прилегает к государственной границе России; здесь действует режим пограничной зоны.

1 августа 2020 года упразднено в результате преобразования Стародубского района и городского округа Стародуба в Стародубский муниципальный округ.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Воронокского, Алейниковского и Елионского сельсоветов.

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года в Воронокское сельское поселение было включено упраздненное Каменское сельское поселение.

Население

Населённые пункты 

Ранее в состав сельского поселения также входил посёлок Ляды, исключённый из учётных данных в 2011 году.

Примечания 

Муниципальные образования Стародубского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году